Kompozicija je pojam koji u arhitekturi i građevinarstvu označava određen broj elemenata koji stoje u određenom odnosu jedan prema drugome.

Arhitektura